Брэндон Ксавьер Ингрэм  (; род. 2 сентября 1997 года, Кинстон, Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс», которой был выбран на драфте НБА 2016 года в первом раунде под общим вторым номером. Играет на позиции лёгкого форварда. Выступал за команду высшей школы Кинстон, где ежегодно признавался лучшим игроком турнира, а в выпускном сезоне получил приз «Мистер баскетбол Северной Каролины». На студенческом уровне в течение одного сезона выступал за команду «Дьюк Блю Девилз», по итогам которого был признан новичком года, а также включён во вторую сборную конференции АСС, после этого решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

Ранние годы 
Родился 2 сентября 1997 года в Кинстоне, штат Северная Каролина в семье Дональда и Джоанны Ингрэм. У Брэндона есть старший брат Донован и старшая сестра Бриттани. Ранее отец был полицейским и руководителем местного спортивного зала, затем сменил профессию и стал сварщиком. До этого Дональд также на полупрофессиональном уровне занимался спортом.

Старшая школа

Колледж 
В колледже начал играть с двух товарищеских матчей против Южной Флориды и Ливингстоуна. В дебютном матче за Университет Дьюка Ингрэм набрал 15 очков против Сиены, реализовав 5 бросков из 16.

Профессиональная карьера

Лос-Анджелес Лейкерс (2016—2019) 
Брэндон Ингрэм был выбран на драфте НБА 2016 года под общим вторым номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». 9 июля 2016 года он дебютировал за клуб в матче летней лиги НБА в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс». В первой игре за «Лейкерс» Ингрэм набрал 12 очков, взял 4 подбора и сделал 2 блок-шота. Брэндон Ингрэм сыграл в летней лиге 5 матчей на позиции легкого форварда. Он набирал в среднем 12,2 очка и делал в среднем 4,2 подбора за 27,3 минуты игрового времени. В 2017 году был выбран в качестве игрока сборной США на «Матч восходящих звезд лиги» против сборной мира. Матч был сыгран 17 февраля в Нью-Орлеане в рамках проведения «Звездного Уик-энда». Там Ингрэм набрал 4 очка и 3 подбора за 16 минут игрового времени.

Нью-Орлеан Пеликанс (2019—)
6 июля 2019 года был обменен вместе с Лонзо Боллом, Джошом Хартом и тремя пиками первого раунда драфта в «Нью-Орлеан Пеликанс» на Энтони Дэвиса..

Национальная команда 
Ингрэм вместе с двумя другими молодыми игроками «Лейкерс» Д’Анджело Расселлом и Джулиусом Рэндлом были приглашены в 2016 году для тренировок с национальной сборной США для подготовки к олимпийскому турниру.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Университета Дьюка

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»